Die Operation Whetstone war eine Serie von 48 US-amerikanischen Kernwaffentests, die 1964 und 1965 auf der Nevada Test Site in Nevada durchgeführt wurde. Lediglich der Test Salmon fand auf der Salmon Site statt.

Die einzelnen Tests der Whetstone-Serie 

 United States Nuclear Tests July 1945 through September 1992 (PDF; 898 kB) des U.S. Department of Energy (englisch)

Weblinks 

Whetstone
Nye County
Ereignis 1964
Ereignis 1965